Bagehot steht für:
 Walter Bagehot (1826–1877), britischer Volkswirt und Journalist 
 (2901) Bagehot, Asteroid des Hauptgürtels